Seagraves peut désigner :

Patronyme 
 , un footballeur anglais.
 , une historienne américaine.
 , un footballeur anglais.
 , un homme d'affaires américain.
 , un joueur de football canadien.

Toponyme 
 Seagraves, une ville du comté de Gaines, au Texas, aux États-Unis.